

Бугриш — річка в Удмуртії, ліва притока річки Юринки
 Бугриш — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Бугриш — залізнична станція на залізниці Агриз-Сарапул

Див. також 
 Бугришка
 Верхній Бугриш
 Нижній Бугриш